Парламентские выборы в Меджлис (Парламент Туркмении) прошли 15 декабря 2013 года. Всего было зарегистрировано 283 кандидатов на 125 мест парламента. В выборах впервые, помимо Демократической партии, принимала участие Партия промышленников и предпринимателей Туркменистана, а также общественные объединения Туркмении и собрания инициативных групп граждан, проживающих на территории соответствующих округов. Было образовано 2446 избирательных участков, а также 33 избирательных участка образованы за рубежом при дипломатических миссиях Туркмении. Предыдущие парламентские выборы состоялись 14 декабря 2008 года. Явка составила более 91,33 %, всего Центризбиркомом Туркмении было зарегистрировано 3 миллиона 63 тысяч избирателей.

Хроника 
Избирательная кампания стартовала 5 октября. Выдвижение кандидатов продлилось с 16 октября до 14 ноября. Регистрация кандидатов прошла с 26 октября до 20 ноября. 5 декабря началось досрочное голосование по выборам депутатов Меджлиса для тех, кто по тем или иным причинам в день выборов 15 декабря не сможет прийти на свой избирательный участок и проголосовать.

15 декабря на 15:00 по ашхабадскому времени средняя явка избирателей по стране составила 78,57 %, выборы были признаны состоявшимися.

Оценки выборов и их подготовки 
Миссия СНГ в лице её главы Сергея Лебедева сообщила, что выборы «соответствовали общепризнанным демократическим нормам, были открытыми, гласными и обеспечили свободное волеизъявление граждан страны». Amnesty International и наблюдатели ОБСЕ раскритиковали выборы из за отсутствия реальной конкуренции.

Итоги 
Было избрано 125 депутатов, из них:

 Демократическая партия Туркменистана — 47
 Партии промышленников и предпринимателей Туркменистана — 14
 Организация профсоюзов Туркменистана — 33
 Союз женщин Туркменистана — 16
 Молодёжная организация Туркменистана имени Махтумкули — 8
 Самовыдвиженцы — 7

Примечания

Ссылки 
 Избирательные участки на территории Российской Федерации 

Туркмения
Декабрь 2013 года
2013 год в Туркменистане
Парламентские выборы в Туркменистане